Kaufmann är ett tyskt och judiskt efternamn, som betyder köpman, som burits av bland andra:

 Alexander Kaufmann (1821–1893), tysk skald
 Christine Kaufmann
 Fritz Kaufmann
 Georg Heinrich Kaufmann
 Heinz Kaufmann
 Jonas Kaufmann
 Karl Kaufmann
 Karl Maria Kaufmann
 Konstantin Kaufmann
 Lars Kaufmann

Se även 
 Kauffman
 Kauffmann
 Kaufman (olika betydelser)

Tyska efternamn
Jiddisch-efternamn
Efternamn som syftar på yrken